Vien steht für:
 Vien de Nus, eine autochthone rote Rebsorte der Region Aostatal, Italien
 die Pagode Viên Giác (deutsch: Vollkommene Erleuchtung)
 Lai Vien Kieu, historische Brücke in Hội An, Vietnam
 Joseph-Marie Vien (1716–1809), französischer Maler

Siehe auch:
 Viens
 Wien (Begriffsklärung)